Näcktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Näcktjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Näcktjärnen (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (6,85 ha)
Näcktjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Näcktjärnet, sjö i Kils kommun, 
Stora Näcktjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Näcktjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Näcktjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Näcktjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Näcktjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (2,74 ha)
Näcktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,68 ha)
Näcktjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (7,14 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn